Comtat de Marshall (Alabama)
 Comtat de Marshall (Dakota del Sud)
 Comtat de Marshall (Illinois)
 Comtat de Marshall (Indiana)
 Comtat de Marshall (Iowa)
 Comtat de Marshall (Kansas)
 Comtat de Marshall (Kentucky)
 Comtat de Marshall (Minnesota)
 Comtat de Marshall (Mississipí)
 Comtat de Marshall (Oklahoma)
 Comtat de Marshall (Tennessee)
 Comtat de Marshall (Virgínia de l'Oest)